Иван Михайлович Бажанов (1896, Чистополь, Казанская губерния, Российская империя — 1938) — советский партийный и государственный деятель, и.о. ответственного секретаря Татарского областного комитета ВКП(б) (1924).

Биография 

Член РСДРП(б) с 1917 г.

 1917 г. — член Чистопольского уездного комитета РСДРП(б) (Казанская губерния),
 1918 г. — комиссар труда Чистопольского уезда,
 1919—1920 гг. — на партийной работе в Донбассе,
 1921—1923 гг. — ответственный секретарь Чистопольского кантонного комитета РКП(б),
 1923—1925 гг. — заведующий организационно-инструкторским отделом Татарского областного комитета РКП(б)
 январь-март 1924 г. — и. о. ответственного секретаря Татарского областного комитета РКП(б),
 1925—1927 гг. — председатель Татарской областной контрольной комиссии РКП(б) — ВКП(б),
 1925—1927 гг. — народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции Татарской АССР,
 1927—1930 гг. — народный комиссар торговли Татарской АССР.
 
С 1931 г. — заместитель начальника управления мясной промышленности РСФСР.
 
Репрессирован, реабилитирован посмертно.

Источники 

https://web.archive.org/web/20160305075032/http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/print/?id=1959&type=article

Первые секретари Татарского обкома КПСС